Шантрен може да се односи на:

 Шантрен (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Шантрен (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шантрен (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза